

Personen
Balz Weber (1981), Zwitserse mountainbiker
Carl Maria von Weber (1786–1826), Duitse componist
Carl Weber (1820-1908), Duitse architect
Josip Weber (1964-2017), Kroatisch-Belgisch voetballer
Marianne Weber (socioloog) (1870-1954), een Duitse socioloog en feminist
Marianne Weber (zangeres), een Nederlandse zangeres
Max Weber (bioloog) (1852–1937), Nederlandse dierkundige.
Max Weber (socioloog) (1864–1920), Duitse socioloog, een van de grondleggers van de sociologie.
Max Weber (schilder) (1881–1961), Joods-Pools-Amerikaanse kubistisch schilder
Max Weber (Zwitserland) (1897–1974), Zwitserse politicus binnen de Sociaaldemocratische Partij
Michel Weber (1963), Belgische filosoof
Wilhelm Eduard Weber (1804–1891), Duitse natuurkundige en filosoof

Bedrijven
Weber & Reichmann, historisch Tsjechisch motorfietsenmerk
Weber-MAG, historisch Duits motorfietsenmerk
Weber carburetor, fabrikant van carburateurs, nu onderdeel van Magneti Marelli
Weber, constructeur van attracties
Weber-Stephen Products Co., Amerikaanse producent van barbecues, bekend onder de naam "Weber Grills"

Overige
Orgaan van Weber, gehoororgaan van vissen
weber (eenheid), SI-eenheid van magnetische flux
 Weber (rivier), een rivier in de Amerikaanse deelstaat Utah

Zie ook
Anton Webern, Oostenrijks componist
Webergambiet, schaakopeningvariant

Beroepsnaam
Duitse achternaam